Александр Рафаилович Бойков (3 февраля 1975, Москва) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник московского клуба «Крылья Советов», эксперт телеканала КХЛ-ТВ .

Карьера 
Александр Бойков начал свою профессиональную карьеру в 1991 году в составе родных «Крыльев Советов». 2 года спустя Александр впервые в своей карьере поднялся на пьедестал почёта российских первенств, завоевав вместе с командой бронзу. В «Крыльях» Бойков выступал до 1999 года, после чего перешёл в стан одного из главных соперников клуба — ЦСКА. В 2001 году подписал контракт с тольяттинской «Ладой», в составе которой он провёл самую успешную часть своей карьеры, выиграв серебряные и дважды бронзовые медали чемпионата России.

В середине сезона 2005/06 Бойков перешёл в мытищинский «Химик», где спустя некоторое время он стал капитаном команды. 27 мая 2009 года заключил соглашение с новосибирской «Сибирью», став настоящим лидером команды, в которой он также получил звание капитана. 1 мая 2011 года покинул клуб, 24 мая подписал однолетний контракт с череповецкой «Северсталью». После сезона 2011/12 принял решение о завершении карьеры игрока.

В сборной 
В составе сборной России Александр Бойков принимал участие в этапах Еврохоккейтура в сезонах 2003/04 и 2004/05. Всего на его счету 4 (2+2) очка в 12 проведённых матчах за сборную.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России 2005.
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 1993, 2003, 2004.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 24 мая 2011 года

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой